Tamara Löwy, Comédienne de Théâtre  Classique/Contemporain et Cinéma à Paris 
Benjamin Lowy, photographe contemporain ;
Élise Lowy, femme politique française, militante écologiste ;
Emmanuel Lowy, entraîneur de football ;
Frank Lowy, milliardaire Australien et Israélien ;
Frederick Lowy, vice-chancelier honoraire de l'université Concordia à Montréal ;
Fritzi Löwy, nageuse autrichienne ;
Bedřich Löwy (1883-1942), écrivain, parolier et librettiste autrichien ;
Ilana Löwy (1948), historienne des sciences et militante féministe française ;
Michael Löwy (1938), philosophe et sociologue franco-brésilien ;
Vincent Lowy, historien du cinéma français, enseignant-chercheur.
Patronyme juif